331 км, 331-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

Белоруссия 
 331 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Белорусская железная дорога. Код 147741

Россия 
 331 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Московская железная дорога. Код 221263

 331 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Октябрьская железная дорога. Код 057164
 331 км — пассажирская платформа, Северная железная дорога. Код 311027

Узбекистан 
 331 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Узбекская железная дорога. Код 743676